Andrea Cordero Lanza di Montezemolo – cardinale e nunzio apostolico italiano
 Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo – militare italiano, martire delle Fosse Ardeatine
 Luca Cordero di Montezemolo – dirigente d'azienda italiano
 Massimo Cordero di Montezemolo – politico e prefetto italiano